Маврикийская диаспора в Соединенном Королевстве (англ. Mauritian diaspora in the United Kingdom) — это британцы маврикийского происхождения или маврикийцы, родившиеся на Маврикии. В переписи населения 2001 года в Великобритании было зарегистрировано 27 078 человек, родившихся в Маврикии, ныне живущих в Великобритании. В переписи населения 2011 года в Великобритании зарегистрировано 40 890 жителей-маврикийцев в Англии, 434 в Уэльсе, 571 в Шотландии и 83 в Северной Ирландии. По оценкам Управления национальной статистики, в 2014 году 41 000 человек, родившихся на Маврикии, проживали в Великобритании.

До 1968 года Маврикий находился под британским управлением, и страна по-прежнему очень тесно связана с Великобританией, поэтому Великобритания является популярным местом для маврикийских эмигрантов.

Известные личности 
 Лиз де Бассак, героиня Управления специальных операций во время Второй мировой войны
 Жан-Поль «Голубой» Маник, музыкант (группа Incognito)
 Сафия Минни, основатель справедливой торговли, экологической моды и стиля жизни People Tree
 Рав Уилдинг, телеведущий и офицер полиции
 MC Zani, битбоксер
 Бернард Пол, боксер 1990-х и 2000-х годов
 Джулиан Пидл-Каллу, телеведущий
 Шелина Пермаллу, английский повар, автор и победитель конкурса MasterChef 2012 UK TV

Примечания

Ссылки 
 BBC Born Abroad — Other South and East Africa

Народы островов Индийского океана
Население Великобритании